Sandra Allen ist der Name folgender Personen:

* Sandra Elaine Allen (1955–2008), US-amerikanische Größenrekordhalterin

 Sandra Louise Allen-Lewis (* 1978), australische Softballspielerin, siehe Sandy Allen-Lewis